Bantaeng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Bantaeng, kabupaten, Sulawesi Selatan, 
 Kecamatan Bantaeng, distrikt, Sulawesi Selatan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar